НХЛ в сезоне 1991-1992 — стал 75-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Питтсбург Пингвинз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

½ дивизионов
Монреаль  – Хартфорд   4:3 (2:0; 5:2; 2:5; 1:3; 7:4; 1:2от; 3:2от)
Баффало – Бостон   3:4 (3:2; 2:3от; 2:3; 4:5от; 2:0; 9:3; 2:3)
Нью-Йорк Рейнджерс  – Нью-Джерси    4:3 (2:1; 3:7; 1:3; 3:0; 8:5; 3:5; 8:4)
Вашингтон – Питтсбург 3:4 (3:1; 6:2; 4:6; 7:2; 2:5; 4:6; 1:3)
Детройт – Миннесота   4:3 (3:4; 2:4; 5:4от; 4:5; 3:0; 1:0от; 5:2)
Чикаго – Сент Луис  4:2 (3:1; 3:5; 4:5от; 5:3; 6:4; 2:1)
Ванкувер – Виннипег  4:3 (2:3; 3:2; 2:4; 1:3; 8:2; 8:3; 5:0)
Эдмонтон  – Лос-Анджелес   4:2 (3:1; 5:8; 4:3; 3:4; 5:2; 3:0)

Финалы дивизионов
Монреаль – Бостон   0:4 (4:6; 2:3от; 2:3; 0:2)
Питтсбург   – Нью-Йорк Рейнджерс    4:2 (4:2; 2:4; 5:6от; 5:4от; 3:2; 5:1)
Детройт  – Чикаго    0:4 (1:2; 1:3; 4:5; 0:1)
Эдмонтон  – Ванкувер   4:2 (4:3; 0:4; 5:2; 3:2; 3:4; 3:0)

Финалы конференций
Бостон  – Питтсбург   0:4 (3:4от; 2:5; 1:5; 1:5)
Чикаго  – Эдмонтон  4:0 (8:2; 4:2; 4:3; 5:1)

Финал.  Питтсбург – Чикаго   4:0 (5:4; 3:1; 1:0; 6:5)

См. также 
 Драфт НХЛ 1991
 Матч всех звёзд НХЛ 1992
 1991 год в спорте
 1992 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1991 год в хоккее
1992 год в хоккее